Соревнования проводились по двум дисциплинам — Хафпайп и Ски-кросс.

Медали

Общий зачет

Юноши

Девушки 

Соревнования на зимних юношеских Олимпийских играх 2012
Соревнования по фристайлу